Rogue Trooper:

 Rogue Trooper — научно-фантастический комикс, печатающийся в британском издании 2000 AD.
 Rogue Trooper (игра, 1986) — компьютерная игра 1986 года, разработанная компанией Design Design Software.
 Rogue Trooper (игра, 1991) — компьютерная игра 1991 года, разработанная компанией Krisalis Software.
 Rogue Trooper (игра, 2006) — компьютерная игра 2006 года, разработанная компанией Rebellion Developments.